People Nation - это альянс уличных банд связанные с Чикаго. Они соперники альянса Folk Nation.

Джефф Форт (BPSN), Бобби Гор (Vice Lords) и Густаво Колон (Latin Kings) сыграли важную роль в создании People Nation. Первыми членами альянса People Nation стали Mickey Cobra Nation (MCN), Bishops, Spanish Lords, Chicago Gaylords (Almighty Gaylords) и South Side Popes.

Формирование 
People Nation была сформирована в ответ на создание Folk Nation. В 1978 году BPSN, Vice Lords и Latin Kings сформировали собственную систему альянса и назвали ее People Nation.

Состав 
В People Nation входят:
 Vice Lords
 Black P. Stones (BPSN)
 Four Corner Hustlers (4CH)
 Latin Kings
 Almighty Saints
 Native Mob (Minneapolis)
 Almighty Gaylords
 Insane Popes (South Side)
 Latin Counts
 Mickey Cobras

Символика 
Банды в People Nation демонстрируют свои особые знаки различия с помощью цветов, граффити, жестов, слов. Банды People Nation носят знаки отличия только на левой стороне. Серьга слева, подвернутая левая штанина и наклоненная влево кепка могут указывать на принадлежность к альянсу.

Альянс People Nation в большинстве случаев использует пятиконечную звезду в граффити своих банд. Пятиконечная звезда берет свое начало от BPSN, одной из самых крупных уличных банд. Слоган People Nation «Пятерка жива, шестерка должна сдохнуть» относится к пятиконечной звезде в сравнении шестиконечной звезды их соперников Folk Nation. People Nation обычно используют рисунки вил направленных вниз в знак неуважения к Folk Nation.

См. также 
Отличительные знаки уличных банд США

Примечания 

Преступные группировки в США